Alfred Hause – violinista, arrangiatore e direttore d'orchestra tedesco
 Kortney Hause – calciatore inglese
 Lothar Hause – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale